Groentesprookjes in de stad is een Amerikaanse computergeanimeerde kinderserie, geproduceerd door Big Idea Entertainment. De serie is onderdeel van de reeks VeggieTales en is een vervolg op Groentesprookjes: Kom erin.

Ook in Groentesprookjes in de stad spelen christelijke waarden een grote rol.

De eerste van dertien afleveringen van Groentesprookjes in de stad ging in première op Netflix op 24 februari 2017. Een tweede seizoen werd uitgebracht op 15 september 2017.

Programma van Netflix